Narrows Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Narrows Island (Connecticut)
 Narrows Island (Knox County, Maine)
 Narrows Island (Penobscot County, Maine)
 Narrows Island (Waldo County, Maine)
 Narrows Island (Washington County, Maine)
 Narrows Island (North Carolina)